Hoffmann Ferenc (?–1912) gyáros, képkeretgyártó, aranyozómester
 Hoffmann Ferenc (1893–1969) állatorvos, immunológus
 Hoffmann Ferenc (1873–1945) zeneszerző
 Hoffmann Ferenc (1911–1996) Kossuth-díjas orvos, tüdőgyógyász